Nowhere Man steht für:

 Nowhere Man, Lied der Band „The Beatles“
 Nowhere Man (EP), EP der Band „The Beatles“
 Nowhere Man – Ohne Identität!, US-amerikanische Fernsehserie